San Gabriel (Califòrnia), ciutat del Comtat de Los Angeles a Califòrnia, Estats Units
 San Gabriel (Florida), entitat de població de l'Uruguai al sud del departament de Florida 
 San Gabriel Mountains, serralada al nord del Comtat de Los Angeles i oest del de San Bernardino 
 San Gabriel Valley, valls al sud de Califòrnia, a l'est de la ciutat de Los Angeles
 East San Gabriel, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Foothills of the San Gabriel Valley, serralada al Comtat de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units 
 Missió de San Gabriel Arcángel, parròquia catòlica a la localitat de San Gabriel (Califòrnia, Estats Units)
 South San Gabriel, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia